Niemcy:
 Hamburg-Finkenwerder – dzielnica Hamburga
 Hamburg-Finkenwerder – lotnisko w Hamburgu

Zobacz też:
 Finkenwerder